Habakuk (boek), boek uit de Hebreeuwse Bijbel
Habakuk (profeet), naamgever van het Bijbelboek Habakuk
Habakuk II de Balker, Nederlands dichter
Project Habakkuk, een experiment om een groot vliegdekschip te bouwen van ijs en papierpulp